Wrocisław (Wratysław) – imię męskie
 Wratysław I (888-921) – książę czeski od 915
 Wratysław II (1032-1092) – książę Czech od 1061, pierwszy król czeski od 1085
 Wratysław Brneński (zm. 1156) – książę brneński 
 Wratysław (1181-1231) – najstarszy syn Przemysła Ottokara I

Zobacz też 
 
 Wrocław (cze.: Vratislav)
 Warcisław